Il singolare maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ross Case che ha battuto in finale John Marks 6-2, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1975